Кубок УЄФА 1973/74 — третій розіграш Кубка УЄФА. Переможцем став нідерландський «Феєнорд», що обіграв у фіналі англійський «Тоттенгем Готспур» з рахунком 4:2 за сумою двох ігор.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1973/74 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1973/74 на сайті RSSSF 

1973
1973 у футболі
1974 у футболі